Карія — власна назва.

Топоніми

Карія (Белмонте) — парафія.

Карія (регіон) — історична область в Анатолії
 Карія Мегарська — акрополь давньогрецького міста Мегари.

Карія — місто.
 Карія (уділ) — автономний уділ в Японії в період Едо.
 Замок Карія

Інше 
 Карія — рід рослин з родини горіхових.
 Пекан — популярний вид рослин цього роду.

Див. також 
 Карійці
 Каріатиди